

Patronyme 
Blaha ou Bláha est le nom de plusieurs personnalités (classement par ordre alphabétique du prénom) :
 Jan Bláha (1971-), coureur de fond tchèque ;
 John E. Blaha (1942-), astronaute américain ;
 Martin Bláha (1977-), coureur cycliste tchèque ; 
 Zdeněk Bláha, entraîneur tchèque de hockey sur glace.

Astronomie 
 (22442) Blaha, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme tchèque